Санем Челик () е турска филмова и театрална актриса

Биография 
Санем Челик е родена на 18 май 1975 година в град Истанбул, Турция. През 1983 година записва балет в Истанбулския университет. През 1999 година се дипломира

Филмография

Външни препратки 
 Страница на Санем Челик във Facebook 
 Санем Челик в SinemaTürk 
 Санем Челик в Diziler.com 
 Санем Челик в IMDb 

Турски актьори и актриси
Възпитаници на Истанбулския университет
Родени в Истанбул